Dit artikel geeft een overzicht van alle ministers die actief waren tijdens de regeerperiode van regering-Doumergue

Regering-Doumergue I (9 december 1913 - 9 juni 1914)
 Gaston Doumergue (PRS) - President van de Raad en minister van Buitenlandse Zaken
 Joseph Noullens (PRS) - Minister van Defensie
 René Renoult (PRS) - Minister van Binnenlandse Zaken
 Joseph Caillaux (PRS) - Minister van Financiën
 Albert Métin (PRS) - Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
 Jean-Baptiste Bienvenu-Martin (PRS) - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Ernest Monis (PRS) - Minister van Marine
 René Viviani (RS) - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Maurice Raynaud (PRS) - Minister van Landbouw
 Albert Lebrun (PRD) - Minister van Koloniën
 Fernand David (RI) - Minister van Openbare Werken
 Louis Malvy (PRS) - Minister van Handel, Industrie, Posterijen en Telegrafie

Wijzigingen
 17 maart 1914 - René Renoult (PRS) volgt Caillaux (PRS) op als minister van Financiën. Louis Malvy (PRS) volgt Renoult (PRS) op als minister van Binnenlandse Zaken. Raoul Péret (RI) volgt Malvy (PRS) op als minister van Handel, Industrie, Posterijen en Telegrafie.
 20 maart 1914 - Armand Gauthier de l'Aude (PRS) volgt Monis (PRS) op als minister van Marine.

Regering-Doumergue II (9 februari - 8 november 1934)
 Gaston Doumergue (PRS) - President van de Raad (premier)
 Louis Barthou(AD) - Minister van Buitenlandse Zaken
 Philippe Pétain (partijloos) - Minister van Defensie
 Albert Sarraut (PRS) - Minister van Binnenlandse Zaken
 Louis Germain-Martin (RI) - Minister van Financiën
 Adrien Marquet (PSdF) - Minister van Arbeid
 Henri Chéron (AD) - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 François Piétri (AD) - Minister van Marine
 William Bertrand (PRS) - Minister van Zeevaart
 Victor Denain (partijloos) - Minister van Luchtvaart
 Aimé Berthod - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Georges Rivollet (PRS) - Minister van Pensioenen
 Henri Queuille (PRS) - Minister van Landbouw
 Pierre Laval (BN) - Minister van Koloniën
 Pierre Étienne Flandin (AD) - Minister van Openbare Werken
 Louis Marin (FR) - Minister van Volksgezondheid en Fysieke Educatie
 André Mallarmé (RI) - Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Lucien Lamoureux (PRS) - Minister van Handel en Industrie
 Édouard Herriot (PRS) - Minister van Staat
 André Tardieu (AD) - Minister of State

Wijzigingen
 13 oktober 1934 - Pierre Laval (BN) volgt Barthou (AD) (vermoord op 9 oktober) op als minister van Buitenlandse Zaken. Paul Marchandeau (PRS) volgt Sarraut (PRS) op als minister van Binnenlandse Zaken. Louis Rollin (AD) volgt Laval (BN) op als minister van Koloniën.

Zie ook
 Gaston Doumergue
 Lijst van premiers van Frankrijk

Doumergue